Милош Копецкий (; 22 августа 1922, Прага — 16 февраля 1996, там же) — чешский актёр театра, кино и телевидения. Народный артист Чехословакии (1985).

Биография 
Родился в семье пражского меховщика и еврейки, погибшей в концлагере. В самом конце второй мировой войны сам Милош 7 месяцев находился в немецком концлагере. После окончания войны М. Копецкий окончил актёрскую академию. В театре он исполнял лучшие драматические и комические роли, в кино долгое время участвовал в качестве актёра второго плана и забавного комика — конферансье.

Был членом КПЧ. В 1977 году был среди подписавших Антихартию, но в 1987 году выступил против коммунистического правительства страны, призвав его немедленно уйти в отставку. Благодаря своей популярности он не был наказан, но его здоровье ухудшилось. В конце жизни страдал от нервного заболевания, несколько раз находился на лечении в психиатрической больнице.

В 1990-х годах актёр мог играть уже только маленькие роли.

Умер в 1996 году.

Роли в кино 
Амплуа в кино — острохарактерный комический негодяй.

Лучшей эпизодической ролью Копецкого считается роль армейского священника — фельдкурата Каца в фильме «Бравый солдат Швейк», снятом в 1957 году по сюжету известного романа Ярослава Гашека.

Лучшие роли в фильмах-сказках «Жил-был один король» (Byl jednou jeden král, 1955) и «Горделивая принцесса» (Pyšná princezná, 1952). В обеих Копецкий сыграл отрицательные роли негодяев, и роли этого типа он потом играл очень часто, и многие их считают его лучшими ролями.

Первая главная роль, в которой полностью проявился талант Копецкого, сыграна им в 1961 году в фильме «Барон Мюнхгаузен» режиссёра Карела Земана.

К ролям «комических негодяев», сыгранных Милошем Копецким, относятся три пародии сценариста и постановщика Иржи Брдечки. В первой пародии на ковбойские фильмы «Лимонадный Джо» Копецкий исполняет роль главного подлеца Горация, который настолько злой и ничтожный, что в самом конце является более живым и, таким образом, и более симпатичным, чем безупречный, но также бессодержательный главный герой Лимонадный Джо (Йоэ). В пародии на дешёвые детективы начала XX века «Адела ещё не ужинала» он играет утончённого бандита. В пародии на не совсем типичную для Жюля Верна романтическую приключенческую повесть «Тайна Карпатского замка» Копецкий стал демоническим бароном Рудольфом фон Горцом. Все три фильма сняты настолько смешно, что роли Копецкого не воспринимаются, как отрицательные. Его персонажи вызывают больше симпатии, чем положительные герои, которые зачастую выглядят претенциозными дураками и полными идиотами (не менее блестящие роли Михаила Дочоломанского).

Фильмография 

 «Пекарь императора — Император пекаря» (, 1952)
 «Гордая принцесса» (lang-cs, Pyšná princezná, 1952)
 «Анна-пролетарка» (, 1952)
 «Самый лучший человек» (, 1954)
 «Серебряный ветер» (, 1954)
 «Псоглавцы» (, 1955)
 «Цирк будет» (, 1955)
 «Жил-был один король» (, 1955)
 Против всех / Proti všem, 1955
 «Бравый солдат Швейк» (, 1957)
 «Ян Жижка» (, 1957)
 «Дедушка-автомобиль» / (, 1957)
 «Звезда едет на юг» (, 1958)
 «Гражданин Брих» (, 1958)
 «О вещах сверхъестественных» (, 1958)
 «Звезда едет на юг» (, 1958)
 «Барон Мюнхгаузен» (, 1962)
 «Человек первого века» (, 1962)
 «Король королю» (, 1963)
 «Лимонадный Джо» (, 1964)
 Bílá paní (1965)
 «Строго засекреченные премьеры» (, 1968)
 «Я, печальный Бог» (, 1969)
 «Радости отца отечества» (, 1969)
 «Я убил Эйнштейна, господа» (, 1969)
 «Пан, вы вдова» (, 1970)
 «Свадьбы пана Вока» (, 1971)
 «Любви обманчивые игры» (, 1971)
 «Соломенная шляпка» (, 1971)
 «Убийство в отеле Эксцельсиор» (, 1973)
 «Ночь на Карлштейне» (, 1973)
 «Как утопить доктора Мрачека» (, 1974)
 «Завтра развернёмся, дорогая» (, 1976)
 «Адела ещё не ужинала» (, 1978)
 «Божественная Эмма» (, 1979)
 «Дело кролика» (, 1979)
 «Проделки мизантропа» (, 1979)
 «Вынужденное алиби» (, 1981)
 «Тайна Карпатского замка» (, 1983)
 «Сердечный привет с земного шара» (, 1983)
 «Ангел, а внутри дьявол» (, 1984)
 «Три ветерана» (, 1984)
 Bambinot (1984)
 «Продлённое время» (, 1984)
 «Тайна старого чердака» (1984)
 «Волшебное наследство» (, 1986)
 Zkrocení zlého muže (1988)
 Mí Prazané mi rozumeji (1991) — Казанова
 Uctivá poklona, pane Kohn (1993)

Избранные роли на телевидении 
 Kočár nejsvětější svátosti (1962, ТВ)
 Trapasy (1969, ТВ)
 Alfons Karásek v lázních (1971, ТВ)
 Sedm žen Alfonse Karáska (1971, ТВ)
 «Скупой» (, 1972, ТВ)
 «Больница на окраине города» (, 1977—1981)
 Poslední leč Alfonse Karáska (1987, ТВ)
 Utopím si ho sám (1989, ТВ)

Настоящий успех ждал Копецкого на телевидении. Исполненная им роль мудрого и ироничного хирурга Штросмайера в чехословацком телесериале «Больница на окраине города» принесла актёру большую популярность у зрителей.

Избранные роли в театре 
С 1965 года до смерти работал в пражском Театре на Виноградах.
Самая известная роль — Воланд в театральной адаптации известного романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Награды 
 Заслуженный артист ЧССР (1979)
 Народный артист Чехословакии (1985)

Ссылки 
 Miloš Kopecký

Актёры Чехии
Персоналии:Прага
Народные артисты Чехословакии
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Персоналии:Национальный театр в Праге